

Personnalités 

  (1895-1982), éditeur de disques et compositeur italien ;
 Agustín Allione (né en 1994), footballeur argentin ;
 Miro Allione (1932-2006), professeur d'université et dirigeant d'entreprise italien ;
  (né en 1947), auteur et enseignant bouddhiste américain.